«Семиевие» () — научно-фантастический роман американского писателя Нила Стивенсона, впервые опубликованный в 2015 году.

Сюжет 
Действие романа начинается накануне катастрофы, которая угрожает погубить всё человечество. Нации Земли объединяются, чтобы реализовать проект спасения, но всё идёт не по плану.

Восприятие 
«Семиевие» было встречено положительными рецензиями. Оно попало в шорт-лист номинантов на премию «Хьюго» за лучший роман. В 2016 году появились планы экранизации: компания Skydance Media наняла сценариста Уильяма Бройлеса-младшего, режиссёра Рона Ховарда и продюсера Брайана Грейзера.

Примечания 

Произведения Нила Стивенсона
Романы 2015 года
Научно-фантастические романы
Романы на английском языке
Технотриллеры